Senuseret imię trzech faraonów z XII dynastii.

 Senuseret I,
 Senuseret II,
 Senuseret III.

Imię Senuseret znaczy "Człowiek potężnej Pani (Hathor)"